Жак I де Шатильон () — имя нескольких сеньоров из знатного французского рода Шатильонов:

 Жак I де Шатильон-Конде (ум. 11 июля 1302), сеньор д’Обиньи-ан-Артуа с 1289, сеньор де Лёз с 1291, сеньор де Конде, де Каренси, де Бюкуа (по праву жены), губернатор Фландрии;
 Жак I де Шатильон-Дампьер (ок. 1365 — 25 октября 1415) — сеньор де Дампьер, де Сомпюи и де Рольянкур с 1382/1390, адмирал Франции с 1408.